Ferran I de Mèdici (1549 - 1609), Gran Duc de Toscana (1587 - 1609).
 Ferran II de Mèdici (1610 - 1670), Gran Duc de Toscana (1621 - 1670).
 Ferran III de Mèdici (1663 - 1713), príncep hereu del Gran Ducat de Toscana.